Алексей Алексеевич Карасёв (2 февраля 1834, станица Островская Усть-Медведицкий округ, Область Войска Донского  — 22 марта 1913) — русский писатель, журналист, юрист.

Жизнь и творчество 
Родился Алексей Карасёв 2 февраля 1834 года в станице Островской, детство провёл в родительском доме в Усть-Медведицкой станице. Учился в приходском и местном окружном училище, затем в Новочеркасской гимназии. Во время учёбы стал сочинять стихи и прозу. 

Поступил в Харьковский университет, учился на юридическом факультете. В годы Крымской войны написал патриотическую пьесу, которую поставили в Харьковском театре. 

После окончания Харьковского университета уезжает в Новочеркасск, там работал в комиссии по улучшению быта крестьян, был награждён серебряной медалью.

Затем работал секретарем войскового по крестьянским делам присутствия. 

С 1869 года А. А. Карасёв занимался юридической деятельностью, работал в войсковом гражданском суде, через два года Карасёва избирают в мировые судьи Черкасского округа. Позже был присяжным поверенным (адвокатом) окружного суда в течение пятнадцати лет. Затем Алексей Алексеевич занимался журналистикой.

Он был первым в Донском крае редактором-издателем частных газет «Донской вестник» (1866—1869) и «Донская газета» (1873—1879). Карасёв является автором статей по истории и современной жизни Дона, которые опубликовал в Трудах и Сборниках Донского областного статистического комитета, журналах «Исторический вестник», «Русский архив», в газетах «Новое время», «Русский инвалид», «Голос», «С.-Петербургские ведомости» и др. 

Он писал очерки на краеведческую тему, среди которых: «Ростов-донской», «Атаман Степан Данилович Ефремов», «Донские атаманы за последние полвека», «Донские крестьяне», «Василий Дмитриевич Сухоруков», «Поэт Жуковский в Новочеркасске», «Атаман Хомутов и князь Дондуков Корсаков», «Фамилия Карасевых» и другие. Его труды на историческую тему: «Бунт на Дону в 1862-1863 годах», «Атаман Ефремов», «Полковник Грузинов», «Чернышев на Дону», «Два трупа», «Предсмертное слово Дона» и другие, которые были опубликованы в «Русском архиве», «Русской старине», «Петербургских ведомостях», «Вестнике казачьих войск».

Скончался 22 марта 1913 года. Журнал «Исторический вестник» писал:
22 марта 1913 года на 80 году жизни скончался один из старейших на Дону журналистов и видных участников эпохи великих реформ Алексей Алексеевич Карасёв. В каждом слове трудов его чувствовалась исключительная любовь к Дону, к его историческому прошлому.

Примечания

Ссылки 
 Карасёв Алексей Алексеевич 
 РГБ. Карасёв, Алексей Алексеевич. Донские картинки 
 Карасёв Алексей Алексеевич 

Писатели Российской империи
Журналисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Выпускники Харьковского университета